Scalpellidae é uma família de crustáceos cirrípedes da ordem dos Pedunculata, morfologicamente semelhantes aos percebes.

Descrição
Compreende numerosos géneros agrupados em 5 subfamílias, sendo o seu género tipo Scalpellum Leach, 1818, com dez espécies, entre elas Scalpellum scalpellum (Linnaeus, 1767).

O nome da família deriva do nome genérico do seu género tipo, do latim scalpellum, escalpelo, com a desinência das famílias animais -idae, ´-idos.

O cladograma seguinte reflete a posição da família dentro dos pediculados e a sua relação com os Pollicipedidae, segundo Catalogue of Life:

Notas

Referências

Ligações externas
 Scalpellidae Pilsbry, 1907 em ITIS. 
 Scalpellidae em NCBI. 

Scalpellomorpha
Famílias de maxilópodes